Wolfenstein, gruppo rock tedesco
 Wolfenstein, etichetta di vestiario tedesca

Persone 
 Alfred Wolfenstein (1888-1945), poeta tedesco
 Eugene Victor Wolfenstein (1940-), sociologo statunitense
 Lincoln Wolfenstein, fisico statunitense

Videogiochi 
Wolfenstein è una celeberrima serie di videogiochi, creata inizialmente da Muse Software all'inizio degli anni '80 e continuata da id Software:
Wolfenstein – serie di videogiochi
Castle Wolfenstein
Beyond Castle Wolfenstein
Wolfenstein 3D
Return to Castle Wolfenstein
Wolfenstein: Enemy Territory
Wolfenstein
Wolfenstein: The New Order
Wolfenstein: The Old Blood
Wolfenstein II: The New Colossus
Wolfenstein: Youngblood